Ferdinand-Marie de Bavière peut faire référence à :

 Ferdinand-Marie de Bavière (Ferdinand Maria von Bayern) (1636-1679), électeur palatin de Bavière ;
 Ferdinand-Marie de Bavière (Ferdinand Maria von Bayern) (1884-1958), prince de Bavière et infant d'Espagne.